Karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m to jedna w siedmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1956 w Melbourne. Wystartowało 44 zawodników z 27 krajów.

Rozegrano tylko rundę finałową 4 grudnia.

Rekordy

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 120 strzałów, po 40 w pozycji leżącej, 40 w pozycji klęczącej i 40 w pozycji stojąc. Anatolij Bogdanow i Otakar Hořínek uzyskali ten sam rezultat 1172 punkty. O zwycięstwie Bogdanowa zadecydował lepszy wynik w pozycji leżącej – 396:393.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1956